Uxbridge kan syfta på:

earl av Uxbridge – en titel som sedan 1815 hålls av markisen av Anglesey, se markis av Anglesey

Geografi

Kanada 

 Uxbridge, Ontario,

Storbritannien 

Uxbridge – en förort till London

USA 

 Uxbridge, Massachusetts, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar